Van Assche ist der Familienname folgender Personen:

 Jaak Van Assche (* 1940), belgischer Schauspieler 
 Johan Van Assche (* 1956), belgischer Schauspieler 
 Kris Van Assche (* 1976), belgischer Modeschöpfer
 Kristof van Assche (* 1973), belgischer Stadtplaner und Hochschullehrer
 Luca Van Assche (* 2004), französischer Tennisspieler